Policarm (escriptor), escriptor grec
 Policarm (escultor), escultor grec